José de Souza ist der Name folgender Personen:

* José de Souza (Leichtathlet, 1963) (José Maurice de Souza Brice; * 1963), beninischer Hürdenläufer 
 José de Souza (Leichtathlet, 1965) (* 1965), brasilianischer Diskuswerfer und Kugelstoßer
 José de Souza (Leichtathlet, 1971) (José Teles de Souza; * 1971), brasilianischer Marathonläufer 
 José Rodrigues de Souza (1926–2012), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Juazeiro
 José Carlos de Souza Campos (* 1968), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Montes Claros

Siehe auch:
 José Sousa